Легенде сутрашњице је америчка суперхеројска телевизијска серија чији су аутори Грег Берланти, Марк Гугенхајм, Ендру Крајсберг и Фил Клемер. Серију је приказивао -{The CW}- од 21. јануара 2016. до 2. марта 2022. године, а у Србији -{Netflix}- од 10. јуна 2017. до 10. марта 2022. године и -{Sci Fi}- од 3. маја 2021. године.

Преглед серије

Гледаност

Референце 

Спискови епизода ТВ серија
Спискови епизода научнофантастичних ТВ серија